202-я истреби́тельная авиацио́нная диви́зия (202-я иад) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 
 ВВС 20-й армии;
 202-я истребительная авиационная дивизия;
 202-я бомбардировочная авиационная дивизия (21.10.1942 г.);
 202-я бомбардировочная авиационная дивизия имени Верховного совета Татарской АССР (19.04.1943 г.);
 202-я бомбардировочная авиационная Средне-Донская дивизия имени Верховного совета Татарской АССР (04.05.1943 г.);
 202-я бомбардировочная авиационная Средне-Донская дивизия Краснознамённая имени Верховного совета Татарской АССР (06.11.1943 г.);
 202-я бомбардировочная авиационная Средне-Донская Краснознамённая ордена Суворова дивизия имени Верховного совета Татарской АССР (04.06.1945 г.);
 Войсковая часть (Полевая почта) 53888.

История и боевой путь дивизии 
202-я истребительная авиационная дивизия сформирована 10 мая 1942 года Приказом НКО СССР № 0081 от 5 мая 1942 года на базе Управления Военно-воздушных сил 20-й армии.

В составе 1-й воздушной армии дивизия поддерживала войска Западного фронта на юхновском, гжатском и ржевском направлениях, в августе — сентябре — обеспечивала наступление войск фронта на ржевско-сычёвском направлении. К исходу 14 сентября 1942 года дивизия насчитывала в боевом составе 21 боеготовых самолётов и 20 неисправных:
 66-й истребительный авиационный полк — аэродром Климово, Як-7Б — 4 (2), Як-1 — 0 (2);
 146-й истребительный авиационный полк — аэродром Климово, ЛаГГ-5 — 2 (4), Як-7Б — 2 (1), Як-1 — 1 (2);
 153-й истребительный авиационный полк — аэродром Климово, Р-39 «Аэрокобра» — 1 (3);
 179-й истребительный авиационный полк — аэродром Климово, Харрикейн — 2 (2);
 42-й истребительный авиационный полк — аэродром Мологино, ЛаГГ-3 — 3 (1);
 248-й истребительный авиационный полк — аэродром Мологино, Як-7Б — 6 (3).

21 октября 1942 года согласно Приказу НКО № 00217 от 11 октября 1942 года дивизия была преобразована в 202-ю бомбардировочную авиационную дивизию.

В составе действующей армии дивизия находилась с 10 мая 1942 года по 21 октября 1942 года.

Командир дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
Боевой состав дивизии претерпевал изменения, в её состав входили полки:

Участие в операциях и битвах 
 Ржевско-Сычёвская операция — с 30 июля 1942 года по 23 августа 1942 года.
 Погорело-Городищенская операция — с 30 июля 1942 года по 23 августа 1942 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 202nd Sredne-Donskaya Red Banner order of Suvorov Bomber Aviation Division imeni Verkhovnogo Soveta Tatarskoy ASSR. The Luftwaffe, 1933- 45
 Боевые документы 202 иад. Сайт «Память народа»
 202-я истребительная авиационная дивизия. Сайт «Авиаторы Второй мировой»

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Ржевской битвы